Гре́йлинг, Грэ́йлинг (, ) — англоязычная фамилия и топоним.

Люди 
 Грэйлинг, Крис (род. 1962) — британский политик.
  (род. 1948) — южноафриканский артист балета.
 Грейлинг, Энтони (род. 1949) — британский философ.

Топонимы 
 Грейлинг — город на Аляске.
 Грейлинг — аэропорт города.
  — город в Мичигане.
  — тауншип в Мичигане.